Белове́жская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Беловежская улица — улица в Москве.
 Беловежская улица — улица в Новосибирске.

Украина 
 Беловежская улица — улица в Донецке.
 Беловежская улица — улица в Харькове.